Но́вая Водола́га () — посёлок городского типа, Нововодолажский поселковый совет, Нововодолажский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Нововодолажского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Новосёловка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Новая Водолага находится на берегу реки Ольховатка, выше по течению примыкает село Новоселовка, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположены сёла Ольховатка и Щебетуны. К посёлку примыкает село Просяное.

К посёлку примыкает несколько лесных массивов (дуб).

История 
Крымский хан с своими татарами, нападая на Россию, всегда имел кочевища в вершинах рек Мжи и Коломак.  

Название произошло от устья Адалага, прежней там военной стражи, впервые письменно упоминаемой в 1571 г. N°6. Роспись донецким сторожам по распросу боярина, князя Михаила Ивановича Воротынского 79 года. 1 — я сторожа меж Мжа и Коломак, а налево по Мжу на подол до усть Адалага тридцать верст. «Адалага» в переводе с тюркского — хозяин чистой воды . 

Слобода Новая Водолага была основана примерно в 1675 году харьковским полковником Григорием Донцом как крепость на Муравском шляхе. 

Население в 1730 году составляло 4900 человек (вероятно, только  мужчин).

1775 года — Октября 20. Высочайше утвержден доклад Сената о присоединении к Азовской Губернии местечка Новая Водолага . 

ВXIX веке Водолага являлась волостным центром Ново-Водолажской волости Валковского уезда Харьковской губернии.

20 декабря 1931 года началось издание местной газеты.

19 октября 1938 года присвоен статус посёлок городского типа. В 1941 году действовали три колхоза: "Советский селянин", "Красный прогресс" и "Комсомолец".

Во время Великой Отечественной войны с 19 октября 1941 до 25 февраля 1943 и с 6 марта 1943 по 14 сентября 1943 селение находилось под немецкой оккупацией. Из посёлка немцы вывезли в Германию на принудительный труд 1022 человека, сожгли в посёлке 750 жилых домов. В окрестностях Водолаги действовали советские партизанские отряды, которые до февраля 1943 года  уничтожили 497 немецких солдат и офицеров, 69 полицаев, взорвали 10 мостов, 10 автомашин, два арт.орудия, два воинских эшелона пустили под откос.

В январе 1959 года численность населения составляла .

В 1966 году в посёлке было 3102 двора и проживало 14400 человек; работал колхоз "Маяк коммунизма" с 2100 га земли. 

В 1973 году здесь действовали комбинат «Стройдеталь», комбинат хлебных изделий, завод стройматериалов, молокозавод и др. предприятия, вели добычу кварцевого песка.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке специализированного строительного управления № 921,  № 48, АТП-16348, райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации предприятия "Агросервис".

На 1 января 2013 года численность населения составляла 11 739 человек.

Экономика 

 Молочно-товарная ферма.
ООО «МК РИАЛ», мясокомбинат.
 Нововодолажский молокозавод.
 Завод ПП «ДанКо Декор», ООО.
 Нововодолажский масло-жировой комбинат, ООО.
 Нововодолажский райпотребсоюз.
 «Стройдеталь», Нововодолажский комбинат, КП.
 Нововодолажская государственная семенная инспекция.
 Нововодолажский хлебокомбинат.
 Нововодолажский рыбхоз.
 Нововодолажская районная типография, КП.

 Нововодолажское лесничество.
 «АГРОСЕРВИС», ОАО.
 Нововодолажский плодоовощной комбинат.
 «Водолажское», ООО.

Транспорт 
Станция Водолага на линии Мерефа - Красноград Южной железной дороги.

Через посёлок проходит автомобильная дорога . Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Расстояние до Харькова — 45 км, до Старой Водолаги — 8 км.

Объекты социальной сферы 
 Нововодолажский детский сад № 1.
 Нововодолажская общеобразовательная школа I—III ступеней № 2.
 Нововодолажская общеобразовательная школа I—III ступеней для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
 Нововодолажская общеобразовательная школа-интернат I—III ступеней для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
 Нововодолажский лицей.
 Нововодолажская гимназия.
 Нововодолажский дом юношеского творчества.
 Нововодолажская детская школа искусств.
 Нововодолажский спортивно-технический клуб Харьковской области.
 Нововодолажский учебно-курсовой филиал.
 Нововодолажский краеведческий музей.
 Нововодолажский дом культуры.
 Нововодолажская станция скорой помощи.
 Нововодолажская районная больница.
 Библиотека.
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Спортивная площадка.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 244 воина.
 Братская могила партизан. Похоронено 12 человек.
 Могила Лыбы С. О., командира партизанского отряда. 1943 г.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 10 воинов.
 Братские могилы жертв фашизма. 1941—1943 гг.
 Памятник воинам-интернационалистам погибшим в Афганистане.
 Преображенский храм.

Известные жители и уроженцы 

 Арсенко, Арсен Дионисович — народный артист Белорусской ССР.
 Мызин, Александр Васильевич — художник.
 Калантай, Иван Фёдорович — Герой Социалистического Труда.
 Панченко, Пётр Иосифович — украинский советский писатель. Проживал в 1920—1922 годах.
 Попсуй-Шапка Митрофан Антонович — полковник Армии УНР.
 Димитрий (Сулима) — архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 Аким Погребняк — народный мастер-зодчий, который построил Троицкий собор в Новомосковске.
 С. П. Чмелёв (1846—1941) — писатель-юморист.

Источники и примечания

Ссылки 
 Новая Водолага
 Сайт Верховной рады Украины
 История Городов и Сел. Новая Водолага.
 Сайт Нововодолажского сельского совета
 Крепость в пгт. Новая Водолага на www.zamki-kreposti.com.ua

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Нововодолажского района